Кравцова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Кравцова, Александра Афанасьевна (1904— ?) — советская и вьетнамская певица, деятель культуры, Герой Труда Социалистической Республики Вьетнам. Награждена орденами Хо Ши Мина и Труда Республики Вьетнам.
 Кравцова, Валентина Ивановна (род. 1931) — советский и российский учёный и педагог в области географии и картографии.
 Кравцова, Евгения Александровна (род. 1982) — российская биатлонистка.
 Кравцова, Екатерина Эдуардовна (род. 1974) — российская художница.
  (род. 1993) — немецкая пловчиха, чемпионка мира в 2013, участница Паралимпийских игр 2016.
 Кравцова, Елена Евгеньевна (1950—2020) — советский и российский психолог и педагов, внучка Л. С. Выготского.
 Кравцова, Зоя Ивановна (1906—1995) — советский геолог.
 Кравцова, Ирина Геннадьевна (род. 1960) — русский советский издатель и главный редактор.
 
 Кравцова, Марина Евгеньевна (род. 1953) — синолог.
 Кравцова, Мария Витальевна (псевдоним — Ма́риКа, род. 1985) — российская телеведущая, дизайнер одежды, бывшая российская топ-модель.
 Кравцова, Надежда Александровна (Надя Богданова; 1931—1991) — юная советская партизанка-разведчица, пионер-герой.
 Кравцова, Наталия Фёдоровна (1922—2005) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Кравцова, Ольга Павловна (род. 1981) — белорусская легкоатлетка.
  (1890—1941) — сорбянка, народный умелец и сопротивленец фашизму.
 Кравцова, Тамара Васильевна (1920—2009) — советская эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР, лауреат 2-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Примечания